1340 — остановочный пункт и блок-пост Мурманского региона Октябрьской железной дороги, находящийся в муниципальном округе Оленегорск в пригородной зоне города Оленегорск.

Примечания

Ссылки 
 1340 км на сайте ОЖД
Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги
Оленегорск